lex (computerprogramma), in de informatica een generator voor lexicale analyzers. 
Lex (Rome), een Romeinse wet.
Lex (2010), een film uit 2010 van Frank Lammers en Eric Wobma.
Lex-gebouw, biedt onderdak aan de vertaaldiensten en juridische afdeling van de Raad van de Europese Unie
Lex (voornaam), een voornaam.
Lex (typetje), typetje van Van Kooten en De Bie.